GPV steht als Abkürzung für:
 Gegenproben-Verordnung, deutsche Verordnung über die Zulassung privater Gegenprobensachverständiger und über Regelungen für amtliche Gegenproben
 Gemeindepsychiatrische Verbünde
 Gereformeerd Politiek Verbond, ehemalige niederländische Partei
 Gesetzliche Pflegeversicherung

Abkürzung